Hitachi steht für:

 Hitachi (Ibaraki), Stadt in der Präfektur Ibaraki in Japan
 Provinz Hitachi, ehemalige japanische Provinz auf dem Gebiet der heutigen Präfektur Ibaraki
 Hitachi (Unternehmen), japanisches Elektro- und Maschinenbauunternehmen
 Hitachi Transportation Systems, Bahnfahrzeugsparte

Hitachi ist der Familienname/Titel folgender Personen:
 Prinzessin Hanako Hitachi (* 1940)
 Prinz Masahito Hitachi (* 1935)